Икауниеце () — латышская фамилия:

  (род. 1962) — латвийская легкоатлетка.
 Икауниеце, Лаура (род. 1992) — латвийская легкоатлетка, дочь Винеты Икацниеце.